Il boulevard è un tipo di strada. Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Boulevard – film del 1960 diretto da Julien Duvivier
 Boulevard – film del 1994 diretto da Penelope Buitenhuis
 Boulevard – film del 2014 diretto da Dito Montiel

Geografia 
 Boulevard – comunità della Contea di San Diego, California (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Boulevard – gruppo musicale canadese
 Boulevard – gruppo musicale finlandese
 Boulevard – album di Murray McLauchlan del 1976
 Boulevard – singolo di Jackson Browne del 1980, dall'album Hold Out
 Boulevard – album di David Riondino del 1980
 Boulevard – album di Michele Pecora del 1988
 Boulevard – album di St. Germain del 1995
 Boulevard – singolo di Ghali del 2017, dall'album "Album"